Prosuberites är ett släkte av svampdjur. Prosuberites ingår i familjen Suberitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Prosuberites